

Patronyme 
 la famille noble de Montalembert, originaire de Montalembert dans l'Angoumois, qui a pour tradition familiale la carrière des armes et qui donne des personnalités politiques ou littéraires aux  , ,  et  :
 André de Montalembert d'Essé (1483-1553), premier gentilhomme de la chambre du roi, lieutenant-général de ses armées ;
 Marc-René de Montalembert (1714-1800), officier et académicien français ;
 Marie-Joséphine de Comarieu de Montalembert (1750-1832), salonnière, femme de lettres ;
 Marc-René de Montalembert (1777-1831), neveu du premier, militaire et homme politique français ;
 Charles de Montalembert (1810-1870), fils de Marc-René, journaliste, historien et homme politique français, théoricien du catholicisme libéral ;
 Geoffroy de Montalembert (1850-1926), petit-fils de Marc-René, homme politique français ;
 Geoffroy de Montalembert (1898-1993), fils de Jules, homme politique français ;
 Arthur de Montalembert (1911-1944), résistant français ;
 Hugues de Montalembert (né en 1955), artiste peintre et écrivain français, frère aîné de Thibault ;
 Eugène de Montalembert (né en 1957), compositeur et professeur de musique classique français ;
 Thibault de Montalembert (né en 1962), comédien français.

Toponyme 

 Montalembert, commune française située dans le département des Deux-Sèvres.
 Caserne Montalembert, située sur l'île d'Aix, dans le département de la Charente-Maritime.
 Institut Montalembert, ou lycée Montalembert, établissement scolaire français situé à Nogent-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne.

Notes et références